Dit is een lijst van planetoïden 113001-113100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113001 - || 2002 RT38 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113002 - || 2002 RW38 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113003 - || 2002 RY38 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113004 - || 2002 RD39 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113005 - || 2002 RF39 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113006 - || 2002 RG39 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113007 - || 2002 RJ39 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113008 - || 2002 RQ39 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113009 - || 2002 RY39 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113010 - || 2002 RZ39 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113011 - || 2002 RL40 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113012 - || 2002 RP40 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113013 - || 2002 RS40 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113014 - || 2002 RG41 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113015 - || 2002 RN41 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113016 - || 2002 RO41 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113017 - || 2002 RK42 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113018 - || 2002 RQ42 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113019 - || 2002 RW42 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113020 - || 2002 RJ43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113021 - || 2002 RO43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113022 - || 2002 RB44 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113023 - || 2002 RU44 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113024 - || 2002 RW44 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113025 - || 2002 RK45 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113026 - || 2002 RR45 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113027 - || 2002 RH46 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113028 - || 2002 RL46 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113029 - || 2002 RZ46 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113030 - || 2002 RF47 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113031 - || 2002 RL47 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113032 - || 2002 RH48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113033 - || 2002 RL48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113034 - || 2002 RM48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113035 - || 2002 RN48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113036 - || 2002 RR48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113037 - || 2002 RS48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113038 - || 2002 RG49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113039 - || 2002 RH49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113040 - || 2002 RL49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113041 - || 2002 RS49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113042 - || 2002 RO50 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113043 - || 2002 RR50 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113044 - || 2002 RJ51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113045 - || 2002 RM51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113046 - || 2002 RR51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113047 - || 2002 RW51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113048 - || 2002 RY51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113049 - || 2002 RM52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113050 - || 2002 RR52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113051 - || 2002 RQ53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113052 - || 2002 RU53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113053 - || 2002 RW53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113054 - || 2002 RO54 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113055 - || 2002 RQ54 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113056 - || 2002 RL55 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113057 - || 2002 RM55 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113058 - || 2002 RY55 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113059 - || 2002 RF56 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113060 - || 2002 RE57 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113061 - || 2002 RA58 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113062 - || 2002 RW58 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113063 - || 2002 RF59 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113064 - || 2002 RU59 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113065 - || 2002 RB60 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113066 - || 2002 RK60 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113067 - || 2002 RN60 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113068 - || 2002 RS60 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113069 - || 2002 RM61 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113070 - || 2002 RN61 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113071 - || 2002 RK62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113072 - || 2002 RM62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113073 - || 2002 RO62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113074 - || 2002 RP62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113075 - || 2002 RB63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113076 - || 2002 RN63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113077 - || 2002 RR63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113078 - || 2002 RU63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113079 - || 2002 RD64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113080 - || 2002 RP64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113081 - || 2002 RU64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113082 - || 2002 RW64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113083 - || 2002 RC65 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113084 - || 2002 RG65 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113085 - || 2002 RA66 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113086 - || 2002 RQ67 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113087 - || 2002 RE69 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113088 - || 2002 RA70 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113089 - || 2002 RR70 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113090 - || 2002 RK71 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113091 - || 2002 RO71 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113092 - || 2002 RT71 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113093 - || 2002 RM72 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113094 - || 2002 RT72 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113095 - || 2002 RU72 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113096 - || 2002 RO73 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113097 - || 2002 RK74 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113098 - || 2002 RV74 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113099 - || 2002 RX75 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113100 - || 2002 RC76 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten